Вельяминовский сельсовет

 Вельяминовский сельсовет — в Михневском, Подольском, Ленинском и Домодедовском районах Московской области (упразднён в 1994 году)
 Вельяминовский сельсовет — в Истринском и Красногорском районах Московской области (упразднён в 1959 году)